Ян Тарновський:
 Ян з Тарнова (до 1349—1409) — підкоморій сандомирський (перед 1368), маршалок королівський (перед 1373), каштелян сандомирський (перед 1377) і краківський (1406), маршалок великий коронний (1378—1381), воєвода сандомирський (перед 1385—1401) і краківський (1401—1406), староста радомський (перед 1376), сандомирський (перед 1386), староста генеральний руський (перед 1387—1393) і (1394—1404), староста краківський (1406).
 Ян Тарновський (1367—1433) — декан краківський (1398—1406), краківський воєвода (1410—1432).
 Ян Амор Юніор Тарновський (1420/1430—1500) — каштелян сандецький (1461), войницький (1463), краківський (1490—1491); воєвода сандомирський (1479), краківський (від 29 вересня 1479).
 Ян Амор Тарновський (бл. 1460—1514/1515) — коронний стольник (1494), краківський хорунжий (1496), бєцький каштелян (1497), староста вєлюньський, воєвода: руський (1501—1504, за ін. даними — 1502—1507), сандомирський (з 1507).
 Ян-Амор Тарновський (1488—1561) — каштелян войницький (з 1522), краківський (з 1536); великий гетьман коронний (1527—1559); воєвода руський (1527—1535) і краківський (з 1535); староста сандомирський, жидачівський, сондецький, городельський.
 Ян Станіслав Тарновський (1514—1568) — мечник коронний (з 1537), великий підскарбій коронний (з 1561), сандомирський воєвода (1561—1562,), завихостський каштелян (1547—1548), староста кшешувський, остшешувський, пйотркувський, сєрадзький.
 Ян Криштоф Тарновський (1537—1567) — секретар королівський (1554), каштелян войніцький (1557), староста сандомирський, стрийський, долинський.
 Ян Тарновський (1550—1605) — секретар королівський, референдар великий коронний (1581—1591), підканцлер коронний (1591—1598); єпископ познанський (1598—1600), куявсько-поморський (1600—1603), архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі та Литви (1603—1605).
 Ян Тарновський (1584/1585—1669) — архієпископ Львівський (1654—1669), королівський секретар, абат могильський і тшемешнянський, архідиякон краківський, канонік влоцлавський, краківський, перемишльський, вармінський i варшавський.

Див. також 
 Ян Тарновський (єпископ)
 Тарновський
 Тарновські